С английского языка Клэш () переводится как «небольшая битва; столкновение; противостояние; конфликт». Также это может означать:

 Клэш, Кевин (род. 1960) — американский кукловод, режиссёр и продюсер.

Clash 
 The Clash — британская музыкальная группа, существовавшая в 1976—1985 годах.
 The Clash — альбом (1977) одноимённой группы.
  — тайская музыкальная группа, существовавшая в 2001—2011 годах.
 Clash — британский журнал, издающийся с 2004 года.

Игры
 Clash Royale — игра для мобильных устройств.
 Clash of Clans — игра для мобильных устройств.
 Clash of Lords 2 — игра для мобильных устройств.
  — игра для видеоприставок.
 Mario Clash — игра для видеоприставок.

См. также 
 Конфликт (значения)
 Битва (значения) (Бой)
 Столкновение (Стычка)